Морковкино — деревня в Яшкинском районе Кемеровской области России. Входит в состав Пачинского сельского поселения.

История 
Основано в 1726 году. В 1911 году в деревне, входившей в состав Пачинской волости Томского уезда, имелось 50 дворов и проживало 243 человека (115 мужчин и 128 женщин). Имелась водяная мукомольная мельница.

По данным 1926 года имелось 106 хозяйств и проживало 482 человека (в основном — русские). Функционировала школа I ступени. В административном отношении деревня являлась центром Морковкинского сельсовета Поломошинского района Томского округа Сибирского края.

География 
Деревня находится в северной части Кемеровской области, в юго-восточной части Западно-Сибирской равнины, на берегах реки Писаной, вблизи места впадения в неё реки Еловки, на расстоянии примерно 16 километров (по прямой) к юго-востоку от посёлка городского типа Яшкино, административного центра района. Абсолютная высота — 121 метр над уровнем моря.

Часовой пояс

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 51,1 %, женщины — соответственно 48,9 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 87 % из 203 чел.

Улицы 
Уличная сеть деревни состоит из четырёх улиц и двух переулков.

Примечания 

Населённые пункты Яшкинского района